

Persone 
 Roland-Michel Barrin de La Galissonière – ammiraglio francese del XVIII secolo

Navi 
Tre unità della Marine nationale hanno portato il nome di La Galissonnière:
 La Galissonnière – nave corazzata della classe La Galissonnière, varata nel 1872 e radiata nel 1894
 La Galissonnière – incrociatore leggero della classe La Galissonnière, varato nel 1936 e autoaffondato nel 1942
 La Galissonnière – cacciatorpediniere della classe T 56, varato nel 1960 e radiato nel 1990

Pagine correlate 
Classe La Galissonnière